Chalon (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia - Roine-Alps)
 Chalon (llengua), llengua ohlone parlada pels chalons del nord de Califòrnia 
 Chalon o chalons
 Chalon-sur-Saône, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de la Borgonya)
 Le Chalon, municipi francès al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia - Roine-Alps)
 Cantó de Chalon-sur-Saône-Centre, cantó francès al districte de Chalon-sur-Saône (departament de Saona i Loira)
 Cantó de Chalon-sur-Saône-Nord
 Cantó de Chalon-sur-Saône-Oest, cantó francès al districte de Chalon-sur-Saône (departament de Saona i Loira)
 Cantó de Chalon-sur-Saône-Sud, cantó francès al districte de Chalon-sur-Saône (departament de Saona i Loira)
 Comtat de Chalon, jurisdicció feudal de Borgonya, centrada a Chalon-sur-Saône a l'actual departament de Saône-et-Loire
 Districte de Chalon-sur-Saône
 Charnay-lès-Chalon, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Château-Chalon, municipi francès al departament del Jura i a la regió de Borgonya - Franc Comtat 
 Farges-lès-Chalon, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)